Малише́вская () — женская форма польской фамилии . Известные носительницы:

 Малишевская, Анна (род. 1993) — польская пятиборка.
 Малишевская, Наталия (род. 1995) — польская спортсменка в шорт-треке.
 Малишевская, Патриция (род. 1988) — ведущая польская спортсменка в шорт-треке, трёхкратный призёр чемпионата Европы.